Frassineta ima više značenja:
 Frassineta, Ancona
 Frassineta, Arezzo
 Frassineta, Bologna
 Frassineta, Ravenna